Соревнования по волейболу на Играх XIX Олимпиады в Мехико проходили с 13 по 26 октября 1968 года с участием 10 мужских и 8 женских команд. Было разыграно 2 комплекта наград. 

Золотые награды выиграли мужская и женская сборные СССР. Женская сборная выиграла все 7 матчей на турнире (ни разу не доведя игру до пятого сета) и впервые стала олимпийским чемпионом, мужская команда проиграла в первом матче сборной США, а затем одержала 8 побед подряд и повторила свой успех на Играх 1964 года.

Команды-участницы

Женщины 
 Мексика — страна-организатор;
 Япония, СССР — по итогам Олимпийских игр 1964 года;
 США, Южная Корея, Перу — по итогам чемпионата мира 1967 года;
 Чехословакия, Польша — по итогам олимпийской квалификации.

Мужчины 
 Мексика — страна-организатор;
 СССР — олимпийский чемпион 1964 года;
 Чехословакия, ГДР — по итогам чемпионата мира 1966 года;
 Польша — по итогам чемпионата Европы 1967 года;
 США, Бразилия — по итогам Панамериканских игр 1967 года;
 Япония — по итогам азиатской олимпийской квалификации.
 Болгария — по итогам чемпионата мира 1966 года (вместо отказавшегося от участия Туниса);
 Бельгия — вместо отказавшейся от участия Румынии.

Квалификация

Медалисты

Женский турнир 

 13 октября

 14 октября

 15 октября

 16 октября

 
 17 октября

 19 октября

 20 октября

 21 октября

 23 октября

 24 октября

 25 октября

 26 октября

Мужской турнир 

 1-й тур. 13 октября

 2-й тур. 16 октября

 3-й тур. 17 октября

 4-й тур. 19 октября

 5-й тур. 20 октября

 6-й тур. 21 октября

 7-й тур. 23 октября

 8-й тур. 24 октября

 9-й тур. 25 октября

26 октября

Итоги

Положение команд

Женщины

Мужчины

Ссылки 
 Статистика мужского турнира 
 Статистика женского турнира 
 Архив волейбольных результатов (мужской олимпийский турнир 1968) 
 Архив волейбольных результатов (женский олимпийский турнир 1968) 

Соревнования на летних Олимпийских играх 1968
1968 год в волейболе
Международные соревнования по волейболу в Мексике